Pope (anglicky papež) může být:

příjmení
 Alexander Pope (1688–1744) – anglický básník a překladatel
 Eddie Pope (* 1973) – americký fotbalista
 Jana Pope, pseudonym české zpěvačky Jany Kratochvílové
 Nick Pope (* 1992) – anglický fotbalista
 Odean Pope (* 1938) – americký jazzový saxofonista
 Ronald Pope (1920–1997) – anglický sochař a malíř
 Tyler Pope (* 1977) – americký hudebník – multiinstrumentalista

jiný význam
 Pope County – okresy v USA
 USS Pope (DD-225) – americký torpédoborec třídy Clemson

Související články 
 Pop
 Popp
 Papež (rozcestník)

Externí odkazy